Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1991 de l’Open d'Australie qui est disputé du 14 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Patty Fendick et Mary Joe Fernández battent Gigi Fernández et Jana Novotná en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1991
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1991
Tennis en janvier 1991